Обще́ственный переулок — переулок в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит от проспекта Обуховской Обороны до Перевозной набережной.

История 
Название Общественный переулок известно с 1894 года, связано с местонахождением общества ямщиков села Смоленское.

Достопримечательности 
 Невский метизный завод

Примечания

Литература

Ссылки